Кубок Молдови з футболу 2015–2016 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Молдові. Титул здобув клуб «Заря» (Бєльці).

Календар

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Кубок Молдови на soccerway 

2015–2016
Молдова
Молдова